Las siglas FNP pueden referirse a:
 En política, la Fuerza Nacional Progresista de la República Dominicana o al Frente Nacional Progresista de Siria;
 En ciencias de la computación, a la clase FNP;
 En fisioterapia, la facilitación neuromuscular propioceptiva;
 En lingüística, las formas no personales.

Siglas